Warren Lewis kan syfta på bland andra:

* Warren Lewis (1895–1973), irländsk historiker
 Warren K. Lewis (1882–1975), amerikansk kemiingenjör